Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport Club Corinthians Paulista nelle competizioni ufficiali della stagione 2019.

Stagione

Maglie e sponsor
Il fornitore tecnico per la stagione 2019 è Nike. La terza maglia è in onore di Ayrton Senna.

Organigramma societario 
Come riportato nel sito ufficiale:

Commissione direttiva
 Presidente: Adrés Sanchez
 1° Vice presidente: Edna Murad Hadlik
 2° Vice presidente: Alexandre Husni
 Direttore sportivo: Duílio Monteiro Alves
 Direttore marketing: Luis Paulo Rosenberg
 Direttore finanziario: Matias Antonio Romano De Ávila
 Direttore del reparto contratti: Fabio Trubilhano
 Direttore amministrativo: André Luiz De Oliveira
 Direttore del patrimonio: Aurelio De Paula
 Direttore delle relazioni istituzionali e internazionali: Vicente Cãndido Da Silva
 Direttore settore culturale: Carlos Roberto Elias
 Segretario generale: Elie Werdo

Area tecnica
 Allenatore: Fábio Carille
 Aiutanti di campo: Leandro da Silva, Fábio Félix, Dyego Coelho
 Osservatori: Mauro Silva, Alysson Marins
 Preparatori atletici: Walmir Cruz, Anselmo Sbragia
 Preparatore dei portieri: Leandro Idalino
Area sanitaria
 Medici: Joaquim Grava, Ivan Grava, Julio Stancati, Ana Carolina Ramos e Côrte
 Fisioterapisti: Paulo Rogério Vieira, Caio Maurício Sampaio Mello, Bruno Gorgatte, Luciano Moreira Rosa

Rosa 
Aggiornata al 9 febbraio 2019.

Calciomercato 
Aggiornato al 9 febbraio 2019.

Sessione invernale

Risultati

Campionato Paulista 
Per l'edizione del campionato statale, le 16 squadre sono state suddivise in quattro gironi da quattro squadre ognuna (il Corinthians è stato sorteggiato nel girone C). Ogni squadra affronta tutte le altre squadre in un girone di sola andata, tranne le squadre appartenenti allo stesso girone. Le prime due squadre di ogni girone si qualificano alle fasi finali, mentre le due peggiori squadre di tutto il campionato retrocedono nella Serie B paulista.

Classifica Gruppo C

Risultati

Fase a gironi

Quarti di finale

Semifinale

Finale 

Il Corinthians si laurea campione del Paulistao 2019.

Coppa del Brasile

1º fase

2º fase

3ª fase

Il Corinthians si qualifica alla 4ª fase con il punteggio aggregato di 3-2.

4ª fase

Il Corinthians accede alla quinta fase, battendo il Chapecoense con il risultato aggregato di 2-1.

5ª fase

Il Corinthians viene eliminato alla quinta fase della Coppa del Brasile, sconfitto dal Flamengo per un risultato aggregato di 0-2.

Brasileirāo

Classifica
Con il termine del Brasileirao 2019, il Corinthians ottiene l'ottava posizione in classifica che consente l'accesso alla successiva Coppa Libertadores 2020 dai turni di qualificazione preliminari.

Risultati

Coppa Sudamericana

1º fase 

Sul risultato aggregato di 2-2, si sono disputati i calci di rigore dal quale è uscito vincente il Corinthians che in tal modo accede alla seconda fase.

2º fase 

Grazie al risultato aggregato di 4-0, il Corinthians passa agli ottavi di finale.

Ottavi di finale 

Con il risultato aggregato di 4-1, il Corinthians accede ai quarti di finale di Coppa Sudamericana.

Quarti di finale 

Grazie alla regola del gol fuori casa, il Corinthians passa in semifinale.

Semifinale 

Grazie al risultato aggregato di 2-4, il Corinthians viene eliminato dalla Coppa Sudamericana il semifinale.

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni
 

2019